Dan Amaria steht für:

 Dan Amaria (Birni Lallé), Dorf in der Gemeinde Birni Lallé in Niger
 Dan Amaria (Guidan Roumdji), Weiler in der Gemeinde Guidan Roumdji in Niger
 Dan Amaria (Mayahi), Dorf in der Gemeinde Mayahi in Niger
 Dan Amaria (Wacha), Weiler in der Gemeinde Wacha in Niger